Смилга — многозначный термин: латвийская фамилия и название реки.

Фамилия 
 Смилга, Вольдемар Петрович (1929—2009) — советский и российский физик, популяризатор науки.
 Смилга, Иван Иванович (1898—1918) — боец 1-го Московского отряда Красной гвардии, рабочий завода «Рускабель».
 Смилга, Ивар Тенисович (1892—1937) — советский политический, государственный и партийный деятель.
 Смилга, Карлис (род. 1975) — латышский кёрлингист, тренер, в 2006—2012 президент Ассоциации кёрлинга Латвии.
 Смилга, Фрицис Карлович (1902—1973) — председатель колхоза в Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Смилга (река) — река в центральной Литве.